Israel National Group - empresa de gravadoras musicais de Israel
ING Group - empresa dos Países Baixos do setor financeiro